Slovo Arabela má více významů:

 Arabela (jméno) – ženské křestní jméno
 Arabela (seriál) – československý televizní seriál režiséra Václava Vorlíčka z roku 1979
 Arabela se vrací – československý televizní seriál režiséra Václava Vorlíčka z roku 1990
 Princezna Arabela – postava ze seriálu Arabela, kterou hrála Jana Nagyová, v seriálu Arabela se vrací ji ztvárnila Miroslava Šafránková
 Arabela (textová hra) – textová hra na motivy televizního seriálu
 Centrum volného času Arabela Liberec
 Arabela Figgová – postava z filmu a knihy o Harrym Potterovi